

Aziende 
 Poczta Polska – azienda postale polacca
 Telewizja Polska – azienda pubblica televisiva polacca

Geografia 
 Polska Cerekiew – comune rurale polacco del distretto di Kędzierzyn-Koźle, nel voivodato di Opole

Persone 
 Agnieszka Polska – artista polacca

Altro 
 Polska – danza popolare svedese
 Polska Energia Open – torneo storico di tennis giocato su terra battuta
 Polska Liga Koszykówki – massima serie del campionato polacco di pallacanestro